Влади́мир Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Владимир Николаевич (1911—?) — советский композитор и дирижёр.
 Васильев, Владимир Николаевич (1939—2020) — советский режиссёр.
 Васильев, Владимир Николаевич (род. 1951) — ректор Университета ИТМО.
 Васильев, Владимир Николаевич (род. 1953) — советский футболист.
 Васильев, Владимир Николаевич (род. 1967) — советский и русский писатель-фантаст.